El término Caylus puede referirse a:

 Caylus, comuna de Francia.
 Caylus, juego de mesa.
 El Conde de Caylus, historiador del arte y autor de Collection of Antiquities (1750).